En français, Allô ou Allo est originellement une interjection téléphonique.

Sciences et techniques 
 L'Allo (Girardinia diversifolia) est une espèce de plantes herbacées, de la famille des Urticaceae (les orties).
 Google Allo est une application de messagerie instantanée.

Culture et société 
 Allô ou Allo est une interjection téléphonique employée pour établir ou rétablir la conversation avec son interlocuteur.
 Allô est une chanson de Mireille Mathieu, sortie en 1984.
 De nombreuses œuvres artistiques ou littéraires ont un titre commençant par Allô ou Allo. Pour les articles consacrés à de telles œuvres, consulter la liste générée automatiquement.

Toponyme 
 Allo est une ville de l'Estella orientale, en Navarre (Espagne).